Госуда́рь —  государства, монарх, всякий светский владыка, верховный глава государства, владетельная особа: император, царь, король, владетельный герцог или князь, а также их титул, иногда официальный.

В глубокой древности (встарь) на Руси (в России) государь или осударь (отсюда сударь) употребляли безразлично, ко всем, вместо господин, барин, помещик, вельможа.  В XIX веке, в Российской империи, к императору обращались «Всемилостивейший Государь», к великим князьям — «Милостивейший Государь», ко всем частным лицам — «милостивый государь» (при обращении к высшему), «милостивый государь мой» (к равному), «государь мой» (к низшему).

История 
В работе Андраша Золтана показано, что написание «» впервые появилось в письменном русском источнике лишь в 1645 году. До этого были распространены лишь написания «», «» и, особенно в XVI—XVII веках, сокращение под титлом «». Многие переиздатели (от поздних переписчиков летописей до профессиональных историков) вместо «» (господарь) писали расшифровку «», что и стало причиной мнения, будто написание «» появилось раньше. Процесс вытеснения одного слова другим начался, вероятно, не ранее XVI века; окончательно же форма «господарь» вышла из употребления к XIX веку.
У нашего великого государя, против его государских недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного:... куда ни придут, никакие полки против них не стоят. То у нашего великого Государя ратное строение..

Другое 
Трактат Макиавелли «Il Principe» иногда переводят в России как «Государь».

В даосизме 
 Жёлтый государь
 Нефритовый государь

См. также 
 Государев титул
  Государев полк
 Государев бастион Петропавловской крепости
 Господарь
 Суверен

Примечания

Литература 
 
 Словарь русского языка: в четырёх томах / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. — Т. 1. А—Й. — С. 339.

Титулы